Psiche abbandonata – scultura di Augustin Pajou (1790 circa)
 Psiche abbandonata – dipinto di Jacques-Louis David (1795 circa)
 Psiche abbandonata – scultura di Pietro Tenerani (1819)